Margo – genere di insetti
Margo – attrice messicana
Margo – villaggio disabitato a Cipro
 Margo (Annemieke Verdoorn) - attrice e cantante olandese